Voorste Molen (Kortenhoef), een binnenkruier in Kortenhoef
Hooglandse Molen, een wipmolen in Hellouw